

Gastronomie 
 Pièce montée, dessert traditionnel servi à la fin d'un repas de fête

Arts

Cinéma 
 Pièce montée, film de Denys Granier-Deferre (2010) d'après le roman de Blandine Le Callet

Littérature 
 Une pièce montée, roman de Blandine Le Callet (2006)

Musique 
 Pièce montée des grands jours, cinquième album studio de Thomas Fersen (2003)

Théâtre 
 Pièce montée (pièce de théâtre), pièce de théâtre de Pierre Palmade (1991)